Carlone peut faire référence à :

Patronymes 

 , famille d'artistes italiens d'origine tessinoise.
 Auguste Carlone (1812-1873), banquier niçois favorable au rattachement du Comté de Nice à la France.

Toponymes 

 Carlone, torrent d'Italie, affluent de la Trebbia dans la province de Plaisance.
 Vallée du Carlone, vallée formée par le Carlone, dans la province de Plaisance.
 Le campus de Carlone, campus de lettres et de sciences humaines à Nice.

Notes et références 

Patronyme italien